Latu steht für:
 Latu (Sprache), eine der malayo-polynesischen Sprachen
 Latu Rock, Felseninsel westlich von Pulau Japu, Kepulauan Riau, Indonesien
 Tanjung Latu, Halbinsel auf Seram, Maluku, Indonesien

Latu ist der Familienname folgender Personen:
 George Latu (* 1965), samoanisch-tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Nili Latu (* 1982), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Peneili Latu (* 1973), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Saia Latu (* 1978), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Sanitesi Latu (* 1950), tongaischer Zehnkämpfer, Hürdenläufer und Kugelstoßer
 Sinali Latu (* 1965), tongaisch-japanischer Rugby-Union-Spieler
 Sione Latu (* 1971), tongaisch-japanischer Rugby-Union-Spieler
 Tolu Latu (* 1993), australischer Rugby-Union-Spieler tongaischer Herkunft
 Viliami Latu, tongaischer Minister und Parlamentsmitglied